Кампо Веинтикуатро има више значења:

 Кампо Веинтикуатро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Веинтикуатро, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику